Нібулон — українська аграрна компанія.
 Нібулон — українське суднобудівне підприємство у місті Миколаєві. Належить аграрній компанії «Нібулон».
 Нібулон — українська судноплавна компанія, що надає послуги з перевезення вантажів та пасажирів річковим та морським флотом. Належить аграрній компанії «Нібулон».